Kolbäck kan syfta på:

 Kolbäcks socken – socken i Västmanland
 Kolbäcks landskommun – en tidigare kommun i Västmanlands län 1863–1970
 Kolbäcks församling – en tidigareförsamling i Västerås stift –2006
 Kolbäcks kyrka – en kyrkobyggnad
 Kolbäcks distrikt – ett distrikt i Hallstahammars kommun och Västmanlands län 2016–
 Kolbäcks landsfiskalsdistrikt – ett tidigare landsfiskalsdistrikt i Västmanlands län
 Kolbäcks gård – gård i Bergstena socken norr om Alingsås
 Kolbäcks gästgivaregård – en gästgivaregård
 Kolbäcks station – en järnvägsstation i Kolbäck